

Деуліна — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Деуліна — присілок, Шадрінський район, Курганська область